|-
| 131801 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131802 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131803 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131804 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131805 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131806 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131807 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131808 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131809 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131810 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131811 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131812 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131813 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131814 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131815 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131816 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131817 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131818 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131819 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131820 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131821 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131822 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131823 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131824 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131825 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131826 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131827 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131828 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131829 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131830 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131831 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131832 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131833 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131834 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131835 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131836 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131837 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131838 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131839 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131840 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131841 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131842 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131843 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131844 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131845 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131846 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131847 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131848 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131849 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131850 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131851 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131852 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131853 - || || 13 de gener, 2002 || Needville || Needville
|-
| 131854 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131855 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131856 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131857 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131858 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131859 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131860 - || || 11 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131861 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131862 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131863 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131864 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131865 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131866 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131867 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131868 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131869 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131870 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131871 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131872 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131873 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131874 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131875 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131876 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131877 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131878 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131879 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131880 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131881 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131882 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131883 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131884 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131885 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131886 - || || 15 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131887 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131888 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131889 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131890 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131891 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131892 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131893 - || || 5 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131894 - || || 7 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131895 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131896 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131897 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131898 - || || 19 de gener, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131899 - || || 19 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131900 - || || 19 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
1